Шелестюк Діана Володимирівна (* 1997) — українська стрибунка у воду.
 Шелестюк Тарас Олександрович (* 1985) — український професійний боксер.
Прізвища